Жёлтые горбыли  () — род лучеперых морских рыб семейства горбылёвых. Малый и большой жёлтые горбыли являются основными промысловыми видами в северо-западной части Тихого океана, главным образом в Китае: в 2012 году мировые уловы малого жёлтого горбыля Larimichthys polyactis составили 438 тысяч тонн, а мировые уловы большого жёлтого горбыля —70 тысяч тонн. Виды 
В составе рода выделяют четыре вида:
 Larimichthys crocea (Richardson, 1846) — большой жёлтый горбыль
 Larimichthys pamoides (Munro, 1964)
 Larimichthys polyactis (Bleeker, 1877) — малый жёлтый горбыль
 Larimichthys terengganui'' Seah, Hanafi, Mazlan & Chao, 2015

Примечания 

Горбылёвые
Рыбы Тихого океана